Salome nebo Salomé může být:

 Salome – ženské křestní jméno
 Salome Zurabišviliová
 Salome Sýkorová
 Salome Reischerová

v bibli
 Salome (dcera Herodiadina) – v bibli nejmenovaná, která si jako odměnu za svůj tanec vyžádala hlavu Jana Křtitele
 Salome (následovnice Ježíšova) – jedna z žen u kříže, které pak šly ošetřit Ježíšovo tělo

v kultuře
 Salome (divadelní hra) – drama Oscara Wilda z roku 1891
 Salome (Strauss) – opera Richarda Strausse z roku 1905 podle hry Oscara Wilda
 Salome (Kryl) – píseň Karla Kryla
 Salomé (Xandria) – píseň z alba Salome The Seventh Veil skupiny Xandria
 Salome (Tizian) – obraz od Tiziana

příjmení osob
 Lucie Koňaříková Salamé (1976) – moderátorka
 Lou Andreas-Salomé (1861–1937) – rusko-německá spisovatelka a psycholožka
 Salomé (zpěvačka) (1943) – španělská zpěvačka

Rozcestníky - příjmení